Кубок Беларуси — Кубок Руслана Салея 2013 — 13 розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею с шайбой. Обладателем кубка в 4 раз стала минская Юность.

Участники

Групповой этап

Группа I

Группа II

Финал

Ссылки 
 Статистика Кубка Беларуси 2013 на сайте ФХРБ

Соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
2013 год в хоккее
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Спорт в Белоруссии в 2013 году